Castres puede referirse a: 

 Castres, comuna francesa situada en el departamento de Aisne, región de Picardía.
 Castres, comuna francesa situada en el departamento de Tarn, región de Mediodía-Pirineos.
 Castres-Gironde, comuna francesa situada en el departamento de Gironda, región de Aquitania.
 Distrito de Castres, distrito francés situado en el departamento de Tarn, región de Mediodía-Pirineos.